«Please» puede referirse a:

Música

Álbumes 
 Please (1986), álbum de Pet Shop Boys.
 Please (1993), álbum de Matt Nathanson
 Please (2016), Próximo álbum de Christina Aguilera

Canciones 
 Please (1997), canción de The Kinleys.
 Please (1997), canción de U2.
 Please (2003), canción de Robin Gibb.
 Please (2005), canción de Toni Braxton.